Lac des Martres peut se référer à:

Toponymes

Lac des Martres, Lac-Marguerite (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 53" Nord; 75° 45' 58" Ouest.
Lac des Martres (Lac-Pikauba), Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 12" Nord; 70° 38' 17" Ouest.
Lac des Martres (Lac-au-Brochet), Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 36' 58" Nord; 69° 41' 40" Ouest.
Lac des Martres (Lac-Pythonga), Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 02' 49" Nord; 76° 59' 24" Ouest.
Lac des Martres, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 36" Nord; 75° 33' 12" Ouest.
Lac des Martres, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 53' 13" Nord; 76° 16' 52" Ouest.
Lac des Martres, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 41' 37" Nord; 69° 10' 10" Ouest.
Lac des Quatre Martres (Rivière-aux-Outardes), Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 23' 48" Nord; 69° 11' 37" Ouest.
Lac des Quatre Martres (Rimouski-Neigette), Saint-Eugène-de-Ladrière (municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 08' 44" Nord; 68° 40' 53" Ouest.
Lac des Martres à Fanon, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 32' 33" Nord; 69° 50' 35" Ouest.
Petit lac des Martres, Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 05" Nord; 70° 40' 48" Ouest.